Valle de San Juan kan syfta på:

Colombia 

 Valle de San Juan (kommun), Tolima, 
 Valle de San Juan, Colombia,

Mexiko 

 Valle de San Juan, Mexiko, ort, San Luis Potosí, Villa de Ramos,